Палсманская волость () — одна из восьми волостей Смилтенского края Латвии. Волостной центр — крупное село Палсмане.

Вдоль северной границы проходит автодорога .

Население 

По оценке на середину 2012 году население волости составило 1012 жителей. В 1935 году в волости жило 2716 человек, в 2000 году — 1106.

72 % населения волости живёт в Палсмане. 14 % населения живут в трёх малых сёлах. Остальное население живёт на хуторах.

Примечания 

Волости Латвии
Палсманская волость